Ommatoiulus är ett släkte av mångfotingar som beskrevs av Robert Latzel 1884. Ommatoiulus ingår i familjen kejsardubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kejsardubbelfotingar
Ommatoiulus